Hungersee ist der nichtamtliche Name mehrerer Seen und Senken:

 ein See in Oberbayern, siehe Riegsee
 ein periodischer See im Unterharz, siehe Bauerngraben (Harz)
 eine Bodensenke südlich vom Kalkberg im Unterharz, siehe Hungersee (Breitungen)